

Жінки 
 Мартьянова Марта Велеріївна (* 1998) — російська фехтувальниця на рапірах, олімпійська чемпіонка 2020 року.

Чоловіки 
 Мартьянов Дмитро Андрійович (1992—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мартьянов Микола Іванович (1923—1993) — полковник РА, Герой Радянського Союзу.
 Мартьянов Яків Васильович (1888—?) — член Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету ВУЦВК.